Wyspa strachu (A Perfect Getaway) – film amerykański z 2009 roku
 Wyspa strachu (Fear Island) – film kanadyjski z 2009 roku